58-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 58-я параллель северной широты
 58-я параллель южной широты

См. также 
 58-й меридиан восточной долготы
 58-й меридиан западной долготы